

Miejscowości w Polsce 
 Dłużek – wieś w woj. lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Lubsko
 Dłużek – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Jedwabno

Miejscowości na Ukrainie 
 Dłużek

8 jezior w Polsce w woj. warmińsko-mazurskim
 Dłużek – jezioro w pow. szczycieńskim, w gminie Jedwabno
 Dłużek – jezioro w pow. ostródzkim
 Dłużek Mały (Dłużeczek) – jezioro w pow. ostródzkim
 Dłużek – jezioro w pow. szczycieńskim, w gminie Pasym
 Dłużek – jezioro w pow. olsztyńskim, w gminie Barczewo
 Dłużek – jezioro w pow. nidzickim, koło Wikna
 oraz 2 jeziora Dłużek w pow. iławskim
 Dłużek – szczyt w Górach Kaczawskich w Sudetach